Бад-Фридрихсхалль () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хайльбронн. Население составляет 18 762 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,70 км². Официальный код — 08 1 25 005.

Город подразделяется на 6 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга